«Боево́й сти́мул» (1988) — одиннадцатый официальный альбом группы «Гражданская оборона». Один из серии альбомов 1988 года. В 2007 году альбом был наряду с другими переиздан на лейбле «Мистерия Звука» с бонус-треками из неизданного ранее материала.

История создания 
Альбом был записан в отдельные три дня с 12 по 22 января 1988 года. Егор Летов в одиночку играл на всех инструментах, запись велась путём наложения. В первый день записывались ударные, во второй — ритм-гитары, в третий — голос совместно с соло гитарой. 
В альбом вошёл как новый материал, так и альтернативные версии
композиций с предыдущих двух альбомов «Всё идет по плану» и «Так закалялась сталь»: «Амнезия» и «Лето прошло» — экспериментальные дубли с ускоренными ударными, акустическая версия «Системы». Песня «Кто сдохнет первым» по словам Летова посвящена Олегу «Манагеру» Судакову. Песня «Самоотвод» первоначально предназначалась для мини-альбома «Делай с нами…» проекта «Враг Народа».
Обложкой альбома послужила фотография из архивной подписки журнала «Советское фото»: «фото было взято из раздела „какие фотографии не следует присылать“ на проходивший тогда конкурс под лозунгом всесоюзной борьбы с алкоголизмом».

Список композиций

О записи 
 Егор Летов — голос, гитары, бас, ударные.

Записано с 12 по 22 января 1988 года в ГрОб-студии.

«Кто сдохнет первым» записана под самый Новый Год (31.12.87) и посвящается Манагеру.

«Самоотвод» записан в конце апреля 1988 года.

«Человек — это звучит гордо», «70 лет октября», «Поперёк» записаны в конце апреля 1988 там же.

«Парадокс», «Кто сильнее — тот и прав», «Какое небо» записаны 21 мая 1989 там же.

На заднем фоне «Деревьев» играет композиция «Весенняя терпимость», из альбома «Psychedelia today».

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Альбомы группы «Гражданская оборона»
Альбомы лейбла «Мистерия звука»